Begluci est un toponyme qui peut désigner :
Begluci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Begluci, un village de Croatie situé dans la municipalité de Gračac, comitat de Zadar.